Trianon-emlékmű, Balatongyörök, 2003
 Trianon-emlékmű, Barlahida, 2001
 Trianon-emlékmű, Békéscsaba, 2008
 Trianon-emlékmű, Budaörs, 2014
 Trianon-emlékmű, Budapest, V. kerület, 2020
 Trianon-emlékmű, Budapest, XVI. kerület, 2013
 Trianon-emlékmű, Budapest, XVII. kerület, 2007
 Trianon-emlékmű, Ceglédbercel, 2010
 Trianon-emlékmű, Cigánd, 2021
 Trianon-emlékmű, Dörgicse, 2010
 Trianon-emlékmű, Kaposmérő, 2020
 Trianon-emlékmű, Kaposvár, 2010
 Trianon-emlékmű, Kecel, 2011
 Trianon-emlékmű, Kunadacs, 2011
 Trianon-emlékmű, Kunmadaras, 2010
 Trianon-emlékmű, Nagyigmánd, 2006
 Nagy-Magyarország-emlékmű, Nagykanizsa, 1934, majd 2001
 Trianon-emlékmű, Nagyszénás, 2010
 Trianon-emlékmű, Paks, 2014
 Trianon-emlékmű, Pomáz, 2011
 Trianon-emlékmű, Ráckeve, 2015
 Trianon-emlékmű, Sarkad, 2010
 Trianon-emlékmű, Siklós, 2012
 Trianon-emlékmű, Siófok, 2010
 Trianon-emlékmű, Sükösd, 2007
 Trianon-emlékmű, Szil, 2011
 Trianon-emlékmű, Tahitótfalu, 2010
 Trianon-emlékmű, Tiszadada, 2014
 Trianon-emlékmű, Tiszavasvári, 2010
 Trianon-emlékmű, Veresegyház, 2007
 Országzászló, Trianon- és hősi emlékmű, Zebegény, 1930-as évek